Aulus Caecina ist der Name folgender Personen:

* Aulus Caecina, Landbesitzer aus Volterra, für den Marcus Tullius Cicero seine Rede Pro A. Caecina hielt
 Aulus Caecina (Schriftsteller) (1. Jahrhundert v. Chr.), Sohn des Landbesitzers Aulus Caecina
 Aulus Caecina Alienus († um 79), Heerführer des Kaisers Vitellius
 Aulus Caecina Severus (* um 45 v. Chr.; † nach 21 n. Chr.), Suffektkonsul, Heerführer des Germanicus
 Aulus Caecina Tacitus, vermutlich Konsul im Jahr 274